Штукар — той, хто спритно, уміло робить що-небудь, вправний у чому-небудь; трюкач. || Жартівник, забавник, пустун.
 Штукар — фігляр: акробат, фокусник, блазень.

 Штукар — село в Україні, у Веселинівському районі Миколаївської області.